Граудс (, вариант женского рода Грауда) — латышская фамилия.

Известные носители:
 Граудс (Грауда), Луция Юрьевна (1914—1986) — председатель колхоза, Герой Социалистического Труда.
 Граудс, Янис Микелович (1904—1978) — латвийский советский артист балета